Lee Hyun-woo può riferirsi a:
Lee Hyun-woo, attore sudcoreano nato nel 1993
Lee Hyun-woo, cantante e attore sudcoreano, anche noto come Jessie Lee, nato nel 1966